Brian Schmidt peut désigner :
  (1962-), un compositeur américain ;
 Brian P. Schmidt (1967-), un astronome américain.